Па́ул Бо́свелт (, МФА: ; 26 марта 1970, Дутинхем) — нидерландский футболист, ныне тренер. Провёл 24 матча за сборную Нидерландов.

Карьера

Клубная 
Профессиональная карьера Босвелта начиналась в клубе «Гоу Эхед Иглз», за который он играл с 1989 по 1994 год, проведя 139 матчей и забив 27 мячей. В 1994 году Паул перешёл в более сильный «Твенте» и сразу стал в клубе игроком основы.

Во всех трёх сезонах за «Твенте» Босвелт показывал уверенную игру, что позволило ему перебраться в стан одного из лидеров нидерландского футбола — «Фейеноорд», в составе которого и прошёл наиболее яркий период его карьеры. В составе роттердамского клуба он стал чемпионом Нидерландов в 1999 году и обладателем Кубка УЕФА 2002.

В 2003 году Босвелт решил сменить чемпионат и перешёл в английский «Манчестер Сити». За 2 сезона, проведённые в составе «горожан», Босвелт вышел на первые роли в клубе, сыграв за клуб 52 матча и забив 2 мяча. В 2005 году ветеран Босвелт вернулся в Нидерланды и провёл 2 сезона за «Херенвен», где в 2007 году и завершил карьеру.

Сборная 
За сборную Нидерландов Босвелт начал играть поздно — свой дебютный матч со сборной Бельгии он провёл в возрасте 30 лет. Несмотря на столь поздний дебют, Паул успел сыграть на двух чемпионатах Европы — в 2000 и 2004 годах. Всего за сборную Нидерландов Босвелт сыграл 24 матча.

В матче против Чехии на групповом этапе чемпионата Европы 2004 года Босвелт вышел при счёте 2:1 в пользу голландской сборной, сменив Арьена Роббена, однако после выхода Босвелта игра голландцев разладилась, и в итоге чехи победили 3:2. После этого матча в адрес тренера голландцев Дика Адвоката полились не только обильная критика, но и откровенная грязь: от Адвоката требовали немедленно уйти в отставку, а замену окрестили «худшей в истории футбола».

Тренерская 
В июне 2012 года стал тренером юношеской команды клуба «Твенте».

Достижения

Клубные 
 Чемпион Нидерландов: 1998/99
 Обладатель Кубка УЕФА: 2001/02

Международные 
 Бронзовый призёр (полуфиналист) Чемпионата Европы 2000
 Бронзовый призёр (полуфиналист) Чемпионата Европы 2004

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Херенвен»